Santo Tomás – miasto w Kolumbii
 Santo Tomás – miasto w Nikaragui
 Santo Tomás – miasto w Peru
 Santo Tomás de los Plátanos – miasto w meksykańskim stanie Meksyk w gminie Santo Tomás
 Santo Tomas – wulkan w Gwatemali
 Santo Tomás – miasto w Salwadorze